NHT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Northolt (Regno Unito)
 nht – codice ISO 639-3 della lingua nahuatl di Ometepec